Алцек може да се отнася за:
 Алцек – един от синовете на хан Кубрат;
 Алцек – село в Североизточна България;
 Алцек – хълм на остров Гринуич, Антарктика.